Mayerl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mayerl (1884–1954), deutscher Bildhauer und Keramik-Künstler
 Billy Mayerl (1902–1959), englischer Pianist
 Jochen Mayerl (* 1974), deutscher Professor für Soziologie 
 Martin Mayerl (* 1970),  österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt
 Sepp Mayerl (1937–2012), österreichischer Bergsteiger
 Willibald Mayerl (1896–1977), deutscher Bergmann und Maler

Siehe auch:
 Majerle